Кристофер (Крис) Ку́пер (; род. ) — американский характерный актёр, снимающийся преимущественно в драмах и триллерах.

Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Джона Лароша в фильме «Адаптация».

Наиболее известен по участию в фильмах «Большие надежды», «Трасса 60», «Помни меня», «Красота по-американски», «Октябрьское небо», «Я, снова я и Ирэн», «Патриот», «Фаворит», «Идентификация Борна», «Королевство», «Морпехи», «Адаптация», «Капоте», «Сириана» и «Город воров».

Биография 
Крис Купер родился 9 июля 1951 года в городе Канзас-Сити, штат Миссури, в семье доктора Чарльза Купера и домохозяйки Мэри Энн Купер. Вырос на ранчо отца, окончил колледж по специальности «сельское хозяйство».

Изучал актёрское мастерство в школе драматического искусства при университете Миссури. Недолгое время работал художником-декоратором. В начале 1980-х переехал в Нью-Йорк, где первое время работал на стройках. Решив заняться актёрским искусством, играл второстепенные роли в театральных постановках.

С середины 1980-х снимался в телевизионных сериалах. Прорывом в кинематографической карьере стала роль бывшего морского пехотинца, полковника Фрэнка Фитца в «оскароносном» фильме «Красота по-американски».

В 2003 году Купер стал лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» за второстепенную роль в фильме «Адаптация».

Из последних заметных ролей — сержант Нил Крейг в «Помни меня», Стивен Макрэй в «Городе воров», Антонио в «Буре» и Текс Ричман в «Маппетах».

Личная жизнь 
С 1983 года Крис Купер женат на Мэрианн Лион Купер, которая родила сына Джесси Ланьера в 1987 году. Джесси долгое время страдал эпилепсией и умер 5 января 2005 года. Купер с женой проживают в городе Кингстон, штат Массачусетс.

Фильмография

Награды и номинации 
 2003 — «Адаптация» (2002) за роль Джона Лароша удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса», номинирован на Премию Британской киноакадеми.
 2003 — «Мой дом в Умбрии» за роль Ричарда Лонкрэйна получил номинацию «Эмми».

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Выпускники Миссурийского университета